Район Сайвай
Сайвай (Наґасакі)